Makoua ist eine Stadt in der Republik Kongo. Das Stadtgebiet wird vom Äquator durchschnitten.

Geografie 
Die Stadt befindet sich nördlich von Owando in der Region Cuvette und hat 11.781 Einwohner (Stand 2007). Die Stadt liegt am Fluss Likouala-Mossaka und besitzt einen Flugplatz.

Persönlichkeiten 
 Victor Abagna Mossa (* 1946), katholischer Erzbischof von Owando

Klimatabelle

Quellen und Anmerkungen 

Ort in der Republik Kongo
Cuvette
Ort in Afrika